Mordovija (uradno Republika Mordovija, , mokšansko/erzjansko Мордовия Республикась, Mordovija Respublikas) je avtonomna republika Ruske federacije v Privolškem federalnem okrožju. Na severu meji z Niženovgorodsko oblastjo, na severovzhodu z republiko Čuvašijo, na vzhodu u Uljanovsko oblastjo, na jugu s Penzensko oblastjo in na zahodu z Rjazansko oblastjo. Ustanovljena je bila 10. januarja 1930.

Sklici

Viri 
Государственное Собрание Республики Мордовия (State Assembly of the Republic of Mordovia). "Республика Мордовия. Административно-территориальное деление" (Republika Mordovia. Administrativno teritorialne razdelitve). Саранск, 1998.

Zunanje povezave 

Avtonomne republike Ruske federacije
Ustanovitve leta 1930